В западне:
 «В западне» — советский фильм 1966 года.
 «В западне» () — фильм Великобритании 1994 года.
 «В западне» () — фильм США 2021 года.